Uzîn (în ) se poate referi la:
 Uzîn, Bila Țerkva
 Uzîn, Tîsmenîțea